Die Estoril Open 1995 fanden vom 3. bis 10. April 1995 statt und waren die sechste Auflage des Tennis-Sandplatzturnieres im portugiesischen Oeiras. Das Turnier zählte zur World Series und war Bestandteil der ATP Tour (siehe ATP Estoril).

Das Turnier wurde im Herreneinzel und Herrendoppel ausgetragen. Im Einzel traten 32 Spieler an, im Doppel 16 Spielerpaare.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

ATP Tour 1995
Tennisturnier in Oeiras